Biri, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Biri, keresztnév